Zangezur může být:
 Sjunik – provincie Arménie dříve nazývaná Zangezur
 Zangezurský hřbet – pohoří v Arménii a částečně v Ázerbájdžánu, zkráceně nazýváno Zangezur